Senate House est un terme fréquemment utilisé pour désigner le bâtiment administratif principal de certaines universités dans le monde anglo-saxon.

Les édifices portant le nom de Senate House sont :
Senate House (Université de Cambridge) ;
Senate House (Université de Londres).